Долно Арбанаси може да се отнася за:
 Долно Арбанаси – старото име на с. Долнослав;
 Долно Арбанаси – старото име на с. Пороище;